Laserpitium cuneitolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Chrétien Géofroy Christian Gottfried Nestler och Hubert Félix Soyer-Willemet.

Laserpitium cuneitolium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
cuneitolium